Schloss Schönbichl ist der Name folgender Schlösser:
 Schloss Schönbichl (Kranzberg), nördlich von Kranzberg in Oberbayern
 Schloss Schönbichl, Namensvariante für Schloss Schönbühel an der Donau in Niederösterreich